

Miejscowości 
 Mitton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Mitton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire

Osoby 
 Great Mitton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Little Mitton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire

Inne 
 (4027) Mitton